Амрита:

 Амрита — в индуистской мифологии — напиток богов, делающий их бессмертными.
 Амрита Притам (1919—2005) — индийская пенджабская писательница и поэтесса.